est une nouvelle de Genjirō Yoshida publiée en 1918 ;
  est un film de Minoru Murata sorti en 1924 ;
  est un film de Yasuzō Masumura sorti en 1965.